Paterwa (Bara)
 Paterwa (Dhanusa)
 Paterwa (Saptari)